Le Classic d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 s'est disputée du 3 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Colin Dibley enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1971 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Auckland
1971 en Nouvelle-Zélande
Sport en mars 1971